2 miejscowości w Polsce:
 Kępsko – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Kępsko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice